Bill Mitchell peut désigner :
 Bill Mitchell, styliste américain ;
 Bill Mitchell, économiste australien.

Billy Mitchell peut désigner :
 Billy Mitchell, général américain ;
 Billy Mitchell, homme d'affaires, restaurateur et ancien joueur de jeu vidéo américain ;
 Billy J. Mitchell, acteur américain.

Voir aussi